Dienstvertrag bezeichnet

 allgemein einen individualrechtlichen Austauschvertrag einer unabhängigen Dienstleistung oder abhängigen Diensterbringung gegen ein Entgelt.
 in Deutschland einen Vertrag nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, siehe Dienstvertrag (Deutschland)
 in Österreich einen Vertrag  nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, siehe Dienstvertrag (Österreich)
 in Österreich auch den Freien Dienstvertrag nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, siehe Freier Dienstnehmer
 in der Schweiz ist der Dienstleistungsvertrag als Oberbegriff für viele Vertragstypen vorgesehen, so etwa der hierzu gehörende Einzelarbeitsvertrag in den  ff. OR, siehe Dienstvertrag (Schweiz).